Нижче наведено список 282 муніципалітетів департаменту Вандея.

Вандея

Вандея